Churriguera puede referirse a:

Apellido 
 Churriguera, apellido.

Familia Churriguera 
 Familia Churriguera, familia de arquitectos y tallistas españoles del siglo XVIII.
 Estilo churrigueresco de arquitectura, al que dieron nombre.

Árbol familiar 
 Jose Simón Churriguera (m. 1682)
 José Benito Churriguera (1665-1725)
 Nicolás Churriguera  (1701-1771)
 Jerónimo Churriguera (c. 1692-1731)
 Catalina Churriguera
 Joaquín Churriguera (1674-1724)
 Alberto Churriguera (1676-1750)
 Mariana de Churriguera (∞ José de Larra Domínguez, 1665-1739)
 Manuel de Lara Churriguera (c. 1690–1755)
 José de Lara Churriguera (s. XVIII)

Toponimia 
 IES José de Churriguera